Андре Филиппини (, 13 сентября 1924, Сьон, Швейцария — 18 ноября 2013, там же) — швейцарский бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1952 года в Осло.

Биография 

Старт на зимних Олимпийских играх в Осло (1952) в составе швейцарской «четверки», которая завоевала бронзовую медаль, стала единственным крупным соревнованием, в котором спортсмен принял участие.

В 1971—1977 гг. он являлся президентом футбольного клуба ФК «Сьон». Был известным в Швейцарии бизнесменом в сфере строительства, оказался вовлечен в так называемое «дело SAVRO», когда в 1977 году четверо сотрудников этой фирмы сожгли 1820 килограммов бухгалтерских документов. По делу были арестованы тринадцать человек по обвинению в коррупции, трое из них, включая Филиппини, были признаны виновными и приговорены к восьми годам лишения свободы и крупному денежному штрафу.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/fi/andre-filippini-1.html 
 http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/valais/andre-filippini-lhomme-de-laffaire-savro-est-decede-498-1237051

Бобслеисты Швейцарии
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1952 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1952 года
Футбольные функционеры Швейцарии